Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Stanton – miejscowość w hrabstwie Derbyshire
 Stanton – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire
 Stanton – miejscowość w hrabstwie Monmothshire
 Stanton – miejscowość w hrabstwie Northumberland
 Stanton – miejscowość w hrabstwie  Staffordshire
 Stanton – miejscowość w hrabstwie Suffolk
 Stanton by Bridge – miejscowość w hrabstwie Derbyshire 
 Stanton-by-Dale – miejscowość w hrabstwie Derbyshire
 Stanton in Peak – miejscowość w hrabstwie Derbyshire
 Stanton-on-the-Wolds – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire
 Stanton under Bardon – miejscowość w hrabstwie Leicestershire 
 Stanton upon Hine Heath – miejscowość w hrabstwie Shropshire  
 Stanton Chare – miejscowość w hrabstwie Suffolk 
 Stanton Drew – miejscowość w hrabstwie Bristol 
 Stanton Fitzwarren – miejscowość w hrabstwie Wiltshire 
 Stanton Gate – miejscowość w hrabstwie Derbyshire
 Stanton Harcourt – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire
 Stanton Hill – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire 
 Stanton Lacy – miejscowość w hrabstwie Shropshire 
 Stanton Lees – miejscowość w hrabstwie Derbyshire 
 Stanton Long – miejscowość w hrabstwie Shropshire 
 Stanton Moor – miejscowość w hrabstwie Derbyshire 
 Stanton Prior – miejscowość w hrabstwie Somerset 
 Stanton St Bernard – miejscowość w hrabstwie Wiltshire 
 Stanton St John – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire 
 Stanton St Quintin – miejscowość w hrabstwie Wiltshire 
 Stanton Street – miejscowość w hrabstwie Suffolk 
 Stanton Wick – miejscowość w hrabstwie Somerset
 New Stanton – miejscowość w hrabstwie Derbyshire

Miejscowości w USA:
 Stanton – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Orange
 Stanton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Montgomery
 Stanton – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Powell
 Stanton – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Montcalm
 Stanton – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Stanton
 Stanton – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mercer
 Stanton – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Haywood
 Stanton – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Martin
 Stanton – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn
 Stanton – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix
Gminy w USA:
 Stanton (ang. Stanton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
 Stanton (ang. Stanton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Plymouth
 Stanton (ang. Stanton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Linn
 Stanton (ang. Stanton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Miami
 Stanton (ang. Stanton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ottawa
 Stanton (ang. Stanton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Stanton
 Stanton (ang. Stanton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Houghton
 Stanton (ang. Stanton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Goodhue
 Stanton (ang. Stanton Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Antelope
 Stanton (ang. Stanton Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Fillmore
 Stanton (ang. Stanton Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wilkes
 Stanton (ang. Stanton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn
 Stanton (ang. Stanton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Stanton (ang. Stanton County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Stanton (ang. Stanton County) – w stanie Nebraska

Osoby o tym nazwisku:
 Eric Stanton (1926-1999) – amerykański artysta grafik i twórca komiksów